Het wereldkampioenschap superbike van Mugello 1994 was de negende ronde van het wereldkampioenschap superbike 1994. De races werden verreden op 25 september 1994 op het Circuit Mugello nabij Mugello, Italië.

Race 1

Race 2

Tussenstanden na wedstrijd

1994
Mugello